Shoko steht für:

 Shōkō (称光, 1401–1428), 101. Kaiser von Japan
 Shōko (鉦鼓), einen Gong in der klassischen japanischen Hofmusik
 eine kleine Form der Tsutsumi-Trommel, die Shōko (小鼓)
 DJ Shoko, einen deutschen Hard-Trance-DJ und -produzenten

Shoko ist der Vorname von:
 Shōkō Asahara (1955–2018), japanischer Sektenführer
 Ema Shōko (1913–2005), japanische Dichterin und Librettistin
 Shōko Hamada, japanische Fußballspielerin
 Shōko Mikami (* 1981), japanische Fußballspielerin
 Uemura Shōkō (1902–2001), japanischer Maler
 Shoko Yoshimura (* 1968), japanische Ringerin

Siehe auch:

Schoko